Moythienen ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Polen:
 Moythienen (1938–1945 Moithienen), Kreis Ortelsburg: Mojtyny (Biskupiec), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Moythienen, Kreis Sensburg: Mojtyny (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren